Canyon Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Canyon Peak (Idaho)	
 Canyon Peak (Ravalli County, Montana)	
 Canyon Peak (Sanders County, Montana)	
 Canyon Peak (Nevada)	
 Canyon Peak (Oregon)